Камбер — легендарним першим королем Камбрії, згідно з Джеффрі Монмутським.
 Джьордже Камбер (босн. Đorđe Kamber, нар. 20 листопада 1983, Санський Мост, СФРЮ) — боснійський та угорський футболіст сербського походження.
 Сіді-Камбер — родовище бариту в Алжирі.
 «Камбер-єретик» — роман.